День печати (СССР, 5 мая — день выпуска первого номера газеты «Правда») 
 День российской печати (13 января) 
 День таджикской печати (11 марта)
 День национальной прессы Азербайджана (22 июля)

См. также 
 Всемирный день свободы печати (3 мая)
 День возвращения печати (Литва, 7 мая)